Welling kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Welling, England, ort, Greater London,

Tyskland 

 Welling, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,

USA 

 Welling, Oklahoma – ort i Oklahoma, Cherokee County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar